Hryhorowytsch ist der Familienname von:

 Iwan Hryhorowytsch-Barskyj ukrainischer Architekt des Kosaken-Barocks (1713–1791)
 Wiktor Iwanowitsch Grigorowitsch, russische Schreibweise des ukrainischen Historikers und Slawisten Wiktor Hryhorowytsch (1815–1876)